Теритаун има више значења:
 Теритаун (Луизијана)
 Теритаун (Небраска)